Sgr. steht für:
 Silbergroschen, preußische Münze
 Schütze (Sternbild) (lat. Sagittarius), Sternbild in der Nomenklatur der Fixsterne 
 Sandgrube auf Karten der Preußischen Landesaufnahme

sgr steht für:
 Sangsari (ISO-639-3-Code), nordwest-iranische Lokalsprache

SGR steht für:
 Schweizerische Gesellschaft für Rheumatologie
 Soft Gamma Repeater, Klasse von kompakten Sternen mit Ausbrüchen und Flares im Bereich der harten Röntgen- bzw. der weichen Gammastrahlung
 Städtisches Gymnasium Rheinbach, deutsche Schule
 Standard Gauge Railway, in Afrika übliche englischsprachige Abkürzung für: normalspurige Eisenbahn (-strecke)
 Sugar Land Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Sugar Land, Houston–Sugar Land–Baytown Metroarea, Texas

S.G.R. steht für:
 Suore di Gesù Redentore, Ordensinstitut

Abkürzung